Lascar bezeichnet:
 Láscar, Vulkan in Chile

Lascar ist der Familienname folgender Personen:
 Mihail Lascăr (1889–1959), rumänischer General und Verteidigungsminister (1946–1947)

Siehe auch:
 Laskar (Begriffsklärung)